

Плодопитомник — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Плодопитомник — селище, Ішимський район, Тюменська область
 Плодопитомник — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область